Antoni Józef Walenty Topolski również von Topolski herbu Ogończyk (ur. 22 sierpnia 1793 w Poznaniu, zm. 6 października 1883 w Trzeku) - prawnik, tajny radca Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dziedzic Trzeka.  

Najstarsze dziecko Walentego Topolskiego (ur. ok. 1754, zm. 8 marca 1834 w Trzeku) regiments-kwatermistrz z rangą kapitańską w 7. Regimencie Pieszym Potockiego oraz Teresy Eleonory Rozalii Winner (ur. ok. 1762, zm. 20 kwietnia 1824 w Trzeku) córki doktora medycyny oraz radcy dworu konsyliarza Jego Królewskiej Mości u Benedyktynek w Poznaniu.  

Przed rokiem 1816 ukończył Uniwersytet w Lipsku, w grudniu tego samego roku wziął udział w spotkaniu Towarzystwa Naukowego Jabłonowskich w Lipsku odbierając nagrodę za traktat kulturalno-historyczny o wpływie Niemców na kulturę polską od czasu wprowadzenia religii chrześcijańskiej do pierwszego króla Polski z dynastii Jagiellonów Władysława II. W konkursie nagrodzone zostały dwie publikacje, ze względu na remis nagroda w postaci medalu wręczona została innemu uczestnikowi, natomiast nagroda pieniężna wynosząca 24 dukaty podzielono równo pomiędzy obu laureatów. Pracę na publikacjom zakończone zostały w grudniu 1815 roku, sama praca miała stanowić rozpoczęcie kariery uniwersyteckiej, przerwanej jednak przez wybuch wojny z Francją. Publikacja została wydane w formie książki w roku 1820 w Berlinie, zadedykowana księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu.  

W okresie od 1821 do 1829 pełnił funkcje radcy Sądu Rejonowego w Pile, od dnia 30 kwietnia 1829 objął stanowisko radcy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Od roku 1853 do 1877 wymieniany jako tajny radca sprawiedliwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.  

Zmarł bezdzietnie w wieku 58 lat na zapalenie płuc, pochowany został w grobie rodzinnym w Czerlejnie.

Odznaczenia 

 Pomiędzy rokiem 1841, a 1842 odznaczony został Orderem Orła Czerwonego IV Klasy (niem. Roter Adler-Orden IV. Klasse)
 W roku 1853 odznaczony został Orderem Orła Czerwonego III Klasy z Kokardą (niem. Roter Adler-Orden III. Klasse mit der Schleife)
 Dnia 21 kwietnia 1864 roku odznaczony przez cesarza Wilhelma I Hohenzollerna Orderem Orła Czerwonego II Klasy z Liśćmi Dębu (niem. Roter Adler-Orden II. Klasse mit Eichenlaub)

Twórczość 

 Quid et quantum Germani ad cultum Poloniae inde ab iis temporibus, quibus Christianorum sacra introducta sunt, usque ad mortem primi e Stirpe Iagellonica regis Ulatislai, et quidem ad cultum agrorum, ingeniorum, morum et religionis in Polonia contulerint wydane w roku 1820 w Berlinie; dedykowane księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu; nagrodzone przez Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich;

Wywód przodków

Przypisy 

Szlachta Prus Królewskich
Urodzeni w 1793
Ludzie urodzeni w Poznaniu
Zmarli w 1883
Polacy odznaczeni Orderem Orła Czerwonego
Topolscy herbu Ogończyk